Пунушевце (раније Пуношевце) може бити:

 Горње Пунушевце, насељено мјесто града Врања, Република Србија
 Доње Пунушевце, насељено мјесто града Врања, Република Србија